Placenta (del latín placenta, 'torta') puede referirse a:

 en anatomía:
Placenta, órgano efímero presente en los mamíferos placentarios que relaciona estrechamente al bebé con su madre de la que recibe oxígeno y nutrientes.
 Placentación, en biología, formación, tipo y estructura, o disposición placentaria.
 Placenta previa, complicación del embarazo en la que la placenta se implanta de forma patológica o se desplaza total o parcialmente.
 Desprendimiento prematuro de placenta, separación parcial o total y anterior al parto  de su inserción decidual en el fondo uterino.
 Placenta alfa microglobulina 1, proteína aislada en 1975 en el líquido amniótico por el Dr. Petruin.

 en zoología:
Trachycystis placenta, especie de molusco gasterópodo de la familia Charopidae en el orden de los Stylommatophora.

 en botánica:
Placenta (botánica), parte interna del ovario de una planta a la que están unidos los óvulos.

 en culinaria:
 Placenta (dulce), torta tradicional de la Antigua Roma hecha con queso y miel.